Kobyly (Tsjechië)
 Kobyly (Slowakije)